Alberico Gentili (1552-1608), juriste italien ;
 Alberto Gentili (1873-1954), musicologue et compositeur italien ;
  (1801-1848), prêtre rosminien italien ;
 Antoine Gentili (v. 1743-1798), général de division français ;
 Antonio Saverio Gentili (1681-1753), cardinal italien ;
 Baptiste Gentili (né en 1957), joueur et entraîneur de football français ;
  (1915-2014), helléniste italien ;
  (né en 1954), journaliste italien ;
 Danilo Gentili (né en 1979), présentateur de télévision brésilien ;
 Francesca Gentili (née en 1990), joueuse italienne de volley-ball ;
 Giacomo Gentili (né en 1997), rameur d'aviron italien ;
 Giorgio Gentili (1669-1737), compositeur et violoniste italien ;
Jacob Haï Gentili, rabbin et talmudiste italien de Gorizia ;
Jacob Haï ben Manasseh Gentili (?-1749), petit-fils de Jacob Haï Gentili, rabbin, talmudiste et poète italien de Gorizia ;
Luca Rodolfucci de Gentili (mort en 1389), dit le cardinal de Nocera, haut-prélat italien ;
Manasseh ben Jacob Gentili (XVIII° s.), fils de Jacob Haï Gentili, rabbin talmudiste italien de Venise ;
Massimiliano Gentili (1971 -), coureur cycliste italien ;
 Mario Gentili (1913-1999), cycliste italien ;
 Mario Gentili (né en 1962), cycliste italien ;
 Massimiliano Gentili (né en 1971), coureur cycliste italien ;
Moshe ben Gershon Gentili (Trieste 1663-1711 Venise), écrivain, talmudiste, philosophe italien ;
Seligman (Isaac) ben Gershon Gentili (XVI°-XVII° s.), talmudiste italien de Crémone ;
 (1563-1616), juriste italien.

Voir aussi